WWF SmackDown! 2: Know Your Role (Exciting Pro Wrestling 2 в Японии) — компьютерная игра 2000 года для PlayStation в жанре симулятора рестлинга, разработанная Yuke’s, и изданная THQ. Игра оснонована на рестлинг-промоушне World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE).

Игра входит в серию WWE SmackDown! (позже WWE SmackDown! vs. Raw, WWE и WWE2K), являясь второй её частью. Это продолжение игры WWF SmackDown!, которая была выпущена в марте 2000 года и предшествиница WWF SmackDown! Just Bring It, вышедшей на PlayStation 2 в ноябре 2001 года.

Это самая продаваемая игра в жанре спортивных единоборств на PlayStation, всего продано с 3,2 миллиона копий.

Геймплей 
По сравнению с первой частью, геймплейные возможности сильно расширились. Количество рестлеров увеличилось почти в два раза, теперь женщин-рестлеров достаточно чтобы провести матч Fatal 4 Way (в первой части их было всего 3). Также количество приёмов было увеличено и был изменён баланс между эффективностью приёмов. Рестлеры «потеряли свою массу» — теперь любой борец двигается быстрее, что даёт возможность выполнить обманный приём/перехват даже если для разбега нет места. Добавилось количество перехватов, позволяющих контратаковать противника (например, теперь можно вырваться из приёма Suplex).

Также была изменена механика определяющая выносливость рестлера, теперь выполнив несколько приёмов подряд и добавить «любимый приём», то можно добиться победы удержанием уже через 30-40 секунд после начала боя. При этом если, в начале попытаться завершить матч с использованием специального приёма (англ. Finisher Move), то противник не отправится в нокаут.

Увеличилось количество типов матчей, были добавлены в отдельную категорию «специальные матчи»: матч с гробом, матч «Ад в клетке», матч со столами, TLC, I Quit, Slobberknocker и другие.

Общие принципы баланса между рестлерами немного изменились — как и раньше, каждый рестлер имеет 4 умения: сила, грубость, техничность и скорость.

У каждого рестлера есть 3 показателя:
 Общий (необходим, чтобы можно было задействовать атаку и защиту)
 Атака (урон наносимый приёмом и вероятность удачного выполнения приёма)
 Защита (возможность сопротивляться приёмам, перехватывать и выдерживать приёмы)
Совокупность этих показателей формирует общее мастерство рестлера, таким образом, некоторые рестлеры более «живучие» (например, Скала), некоторые более атакующие (Стив Остин).

Также общий показатель физической формы рестлера, то есть некоторый множитель вышеописанных характеристик (в первой части WWF SmackDown! этот показатель в режиме сезона отображался в виде сердца справа от рестлера, на интерфейсе выбора матчей). Во второй части был сбалансирован момент встречи рестлеров, у которых эти показатели противоположные, то есть один в идеальной форме, а второй в очень плохой. Теперь победить в таком матче за ослабленного рестлера стало гораздо проще. Во время сезона, как и раньше, показатель физического состояния может измениться, в случае если перед матчем на рестлера нападают его оппоненты.

Изменению подвергся общий баланс на фоне уменьшения выносливости рестлеров, что привело к увеличению длины матчей — по сравнению с первой частью победить подчинением стало труднее, в матчах на выбывание, где каждый сам за себя, при попытке удержать одного из участников, оставшиеся рестлеры пытаются помешать удержанию, хотя это было бы на руку другим участникам.

Появилась возможность менять, скорость «заряда» специального приёма. Теперь можно выбрать как быстро будет «заряжаться» рестлер, следовательно количество специальных приёмов за матч может увеличиваться и соответственно может сократиться длина матча. Например для матчей Battle Royal и Royal Rumble можно выставить быстрейший режим зарядки и матчи будут проходить более динамично. Как и раньше 5 выполненных спец приёмов подряд, не гарантируют отправление соперника в нокаут.

Фанаты получили в свои руки новые плакаты — теперь у каждого рестлера свои плакаты, всего три разных вида.

Добавились знаменитые комментаторские столы, которые можно использовать по назначению. Если в матче со столами, проломить стол комментаторов своим соперником не приведёт к победе.

Стальные ступеньки с углов ринга появились на своём месте, их можно использовать в любом матче, где предусмотрен выход за пределы ринга. Для этого нужно выполнить приём «кнут» и направить оппонента в ступеньки. При этом дисквалификации за эти действия не происходит.

Рестлеры теперь объединяются в группировки и члены одной группировки вмешиваются в матчи, чтобы помочь своим товарищам. В первой части нельзя было редактировать или создать свои группировки.

Так же добавлена возможность прикреплять к рестлеру менеджера или редактировать существующие пары, но менеджером может стать только рестлер находящийся в категории «другие» — в разделе «ранги». На момент старта игры доступны для назначения: Винс Макмэн, Стефани Макмэн, Шейн Макмэн, Тори, Триш Стратус, Пол Берер, Мэнкайнд, Стивен Ричардс.

В командных матчах появились командные приёмы, в том числе и известный «3D» братьев Дадли. В матче «торнадо», когда все участники сразу на ринге, выполнять командные приёмы нельзя.

Режим сезона 
Режим сезона (The Season Mode) сильно изменился:
 Вместе с удалением предсезонных матчей разработчики добавили в игру гораздо большее количество реальных сюжетов из шоу WWF. Происходящее в сезоне интерпретирует события 2000 года, такие как противостояние Скалы и Triple H, уничтожение Стивом Остином автобуса D-Generation X, матч между Triple H и Кактусом Джеком, появление Шона Майклза.
 Большее количество матчей происходит за игровой один день на домашних шоу или PPV (8 во второй части, против 6-и в оригинальной).
 Теперь пропуск матча происходит не сразу, а на экран выводится симуляция матча. Эти изменения вызвали неоднозначную реакцию среди игроков, поклонников и критиков. В The Season Mode есть ряд недостатков, например очень долгое время загрузки для роликов (кат-сцены на движке игры), меню и самих поединков.
 По пути прохождения The Season Mode открываются новые рестлеры, арены, приёмы, типы матчей и одежда для режима создания рестлера. Добавился режим многопользовательской игры, до четырёх игроков одновременно через Playstation Multitap.
 Периодически (примерно раз в два игровых месяца) на соперника игрока нападает неизвестный рестлер. Соперник игрока получает травму и не сможет выйти на матч, тогда игроку нужно будет наказать напавшего неизветного рестлера. В случае победы в матче открываются новые приёмы.

Режимы создания 
В игру вошли режимы создания «Create-a-Superstar» и «Create-your-own-Taunt».

В режиме создания своего рестлера, в отличие от первой части, основным нововведением стала возможность более детально проработать одежду и телосложение. В первой части в распоряжении игрока были готовые части тела:
 голова
 верхняя часть тела (грудь, живот, спина и руки)
 нижняя часть тела (таз, ноги)
Готовые части тела перекочевали из первой части в полном объёме и есть возможность их применить, но если использовать готовую часть, например ноги — то такую часть нельзя редактировать, например нельзя добавить еще один наколенник или снять ботинки.

В режиме подробного создания рестлера можно менять практически все параметры, аналогично играм WWF:War zone и WWF:Attitude, например — размер и цвет глаз, рта, носа, наличие бороды или усов, прическу, рельеф тела (прокаченное или в шрама, или заплывшее), добавить татуировки, пирсинг и т. д.

В гардеробе есть большое кол-во одежды, и аккессуаров, как под женских персонажей так и под мужских, от борцовок классических борцов, до вечерних платьев и деловых костюмов.

Как и раньше у создаваемого рестлера есть навыки (сила/грубость/скорость/техничность и навыки в этих умениях: общий, атака, защита) которые можно редактировать. Навыки можно выставить с помощью очков, выдаваемых игроку при создании рестлера, но кол-во этих очков можно именить в меню «персональность».

Персональность (редактирование личности рестлера) — позволяет задать характер персонажа, будет ли он плохим парнем (Heel) или хорошим (Face) хотя явно это ни где не сказано, а складывается из савокупности 5и таких характеристик, которые можно добавить. Среди характеристик есть такие как — храбрость, трусливость, высокомерность, преданность(которые явно характеризуют создаваемого рестлера), но есть и такие как «бывший каратист», «бывший футболлист», «бывший гонщик»(описывающие биографию), есть характеристики — «рестлер хорош в королевской битве», «рестлер — хорош в гандикап матчах» и а так же можно указать с кем и в каких отношениях находиться рестлер. Если указать характеристику «рестлер в плохих отношениях с Гробовщиком», то во время матчей с участием созданного рестлера Гробовщик может выбегать на ринг (если матч 1 на 1), и атаковать созданного рестлера. Такие характеристики прибавляют очков для установки навыков рестлера, и изначальное значение можно поднять со 150 до 195.

Также режим подбора приёмов был переработан. Теперь кроме списка приёмов игрок может посмотреть визуализацию того или инного приёма на ринге (с использованием красного манекена). Количество приёмов увеличилось вдвое (отчасти из-за увеличения ростера). Также в списках много скрытых приёмов и элементов одежды. Например, чтобы открыть приём Stone Cold Stunner необходимо пройти в режиме сезона первый месяц, в конце месяца на PPV Stone Cold Steve Austin вмешается в события и станет 2-м судьёй в матче между Triple H и The Rock. Из всех приёмов, доступных в игре Stone Cold Stunner обладает максимальной эффективностью в 7 единиц. После открытия всех скрытых рестлеров, открываются и их приемы, и элементы одежды, таким образом можно будет создать таких рестлеров:

 Unknown A — Рик Флэр
 Unknown B — Кевин Нэш
 Unknown C — Скотт Холл
 Unknown D — Голдберг
 Unknown E — Брет Харт
 Unknown F — Халк Хоган
 Unknown G — Джефф Джарретт
 Unknown H — Скотт Штайнер
 Unknown K — Даймонт Даллас Пейдж
 Unknown L — Букер Ти
 Unknown M — Рей Мистерио-младщий
 Unknown P — K-Dog
 Unknown Q — Билли Кидман
 Unknown R — Стена
 Unknown W — Тэнк Эбботт
 Unknown X — Биг Шоу
 Unknown Y — Кен Шемрок

Примечания

Ссылки 
 WWF SmackDown! 2: Know Your Role (PS) на GameSpot
 WWF SmackDown! 2: The Ace — A.C.V mode (PS) с ростером старой школы.
 WWF SmackDown! 2: Know your Role Trailer на YouTube
 WWF SmackDown! 2: Know Your Role на IGN
 

Компьютерные игры, разработанные Yuke’s
Компьютерные игры, изданные THQ
Игры для PlayStation
Компьютерные игры WWE
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Игры только для PlayStation